EGHO steht für: 
 Thruxton Aerodrome, Flughafen von Thruxton (Hampshire), Test Valley in Hampshire

Egho ist der Familienname folgender Personen:
 Marvin Egho, österreichischer Fußballspieler

Abkürzung